Dain, Dainn oder Dáinn bezeichnet:
 Dain (Zwerg), einen Zwerg in der nordischen Mythologie
 Dain II., einen der 13 Zwerge in JRR Tolkiens Roman Der Kleine Hobbit, siehe Figuren in Tolkiens Welt
 einen der vier Hirsche am Weltenbaum Yggdrasil in der nordischen Mythologie, siehe Dain, Dwalin, Duneyr und Durathror
 Dain (Einheit), ein altes Längenmaß

Dain ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Dain (1896–1964), französischer Gräzist, Byzantinist, Paläograph und Kodikologe
 Killian Dain (* 1985), britischer Wrestler

Siehe auch:
 Daine
 Daines
 Danes
 Dayne